Sin — третій сингл індастріал-гурту Nine Inch Nails з Pretty Hate Machine. Випущена в жовтні 1990 року, пісня досягла 35 рядку в UK Singles Chart. Відеокліп на пісню ніколи не потрапляв в ефір, але відредагована версія є на Closure. Оригінальне відео пізніше стало доступне через сайт TVT Records.

Список композицій

Американська версія

Британська версія

Примітки 

Пісні 1989
Сингли 1990
Пісні Nine Inch Nails